New York Gothams henviser til flere artikler:
 Baseballholdet San Francisco Giants, som i perioden 1883–1885 spillede i National League under navnet New York Gothams.
 Det tidligere basketballhold New York Gothams, som spillede i American Basketball League under dette navn i 1945–1946.